

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łysek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Łysek – część wsi Bokinka Królewska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna

Ludzie o nazwisku Łysek 
 Jan Łysek (1887–1915) – nauczyciel, poeta, działacz oświatowy
 Paweł Łysek (1914–1978) – polski pisarz emigracyjny

Zobacz też 
 Łyski